Сезон 2016/17 Чешской экстралиги — 24-й чемпионат Чешской экстралиги. Чемпионом стал клуб «Комета Брно», обыгравший в финале плей-офф прошлогоднего чемпиона «Били Тигржи Либерец».

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: на 1-м этапе 14 команд играли 4-круговой турнир, по итогам которых 6 лучших команд сразу выходили в плей-офф. Команды, занявшие места с 7 по 10, в сериях до 3-х побед выявляли двух последних участников 1/4 финала. Начиная с 1/4 финала, серии игрались до 4-х побед. Чемпионом стал клуб «Комета Брно», обыгравший в финале плей-офф прошлогоднего чемпиона «Били Тигржи Либерец». Бронзовым призёром стала команда «Маунтфилд Градец-Кралове».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Предварительный раунд 
Пираты Хомутов — Млада Болеслав — 3:2 (1:7, 1:6, 5:1, 2:1, 6:1)

Витковице — Шкода Пльзень — 2:3 (3:1, 3:2 ОТ, 3:5, 2:5, 1:2 ОТ)

Четвертьфиналы 
Били Тигржи Либерец — Шкода Пльзень — 4:2 (3:1, 4:2, 3:6, 4:0, 3:5, 5:4)

Оцеларжи Тршинец — Пираты Хомутов — 2:4 (0:2, 3:4 ОТ, 3:2 ОТ, 1:2, 3:2 ОТ, 3:5)

Спарта Прага — Комета Брно — 0:4 (2:3, 2:3 ОТ, 3:4 ОТ, 1:4)

Маунтфилд Градец-Кралове — Верва Литвинов — 4:1 (2:3, 3:0, 4:1, 2:1, 7:4)

Полуфиналы 
Били Тигржи Либерец — Пираты Хомутов — 4:2 (4:1, 4:3 ОТ, 0:2, 3:5, 2:1, 4:0)

Маунтфилд Градец-Кралове — Комета Брно — 2:4 (0:2, 3:0, 0:8, 1:0 Б, 1:3, 1:2 ОТ)

Финал 
Били Тигржи Либерец — Комета Брно — 0:4 (3:4, 3:4 ОТ, 0:3, 2:5)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 
1.Доминик Кубалик (Пльзень) — 29 шайб

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Марек Чилиак, Карел Веймелка

Защитники

Якуб Крейчик, Ондржей Немец, Ян Штенцел, Йозеф Ковачик, Томаш Малец, Михал Гулаши, Петер Тршка, Томаш Бартейс, Филип Крал, Либор Забрански (младший)

Нападающие

Мартин Эрат, Леош Чермак, Мартин Затёвич, Марек Квапил, Томаш Винцоур, Мартин Нечас, Гинек Зогорна, Радим Зогорна, Марцел Гашчак, Войтех Немец, Александр Малле, Томаш Вондрачек, Ян Грушка, Ян Каня, Мартин Дочекал, Камил Брабенец, Томаш Гавранек

Тренер — Либор Забрански

Турнир за 11-14 места 

Команды, занявшие на 1-м этапе места с 11 по 14, играли между собой в 2-х круговом турнире. Очки, набранные на 1-м этапе, учитывались. Команды, занявшие 11 и 12 места, сохраняли право участия в Экстралиге в следующем сезоне.

Переходный турнир 
Команды, занявшие 13 и 14 места в Экстралиге, играли 4-х круговой турнир с двумя лучшими командами первой лиги. Первые две команды по итогам переходного турнира получали право играть в Экстралиге в следующем сезоне.

Ссылки 
 Статистика регулярного чемпионата 2016/17
 Статистика плей-офф 2016/17

Чешская экстралига
2016 год в хоккее
2017 год в хоккее